Rock Springs kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Rock Springs (New Mexico)
Rock Springs (Wisconsin)
North Rock Springs
Rock Springs (Wyoming)